Sprint mężczyzn techniką klasyczną był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XXXVI Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym. Rywalizacja odbyła się dnia 21 lutego 2013. Eliminacje rozpoczęły się o 10:45, a ćwierćfinały o 12:45. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Marcus Hellner ze Szwecji, który tym razem nie startował. Nowym mistrzem świata został Rosjanin Nikita Kriukow, drugie miejsce zajął Petter Northug z Norwegii, a brązowy medal zdobył Kanadyjczyk Alex Harvey.

Wyniki

Eliminacje 
Wyniki:

W eliminacjach każdy zawodnik biegł osobno. Po ukończeniu trasy przez wszystkich biegaczy, 30 zawodników z najlepszymi czasami awansowało do ćwierćfinałów.

Ćwierćfinały 
Wyniki:

W ćwierćfinałach wystąpiło razem 30 zawodników w 5 biegach. W każdym biegu startowało 6 zawodników. Dwaj pierwsi na mecie awansowali do półfinałów. Po ukończeniu wszystkich ćwierćfinałów wyniki czasowe biegaczy, którzy zajęli w swoich ćwierćfinałach trzecie i czwarte miejsce, zostały zestawione ze sobą. Dwaj biegacze z najlepszymi czasami przeszli do półfinałów jako tzw. lucky loserzy.
 Ćwierćfinał 1

 Ćwierćfinał 2

 Ćwierćfinał 3

 Ćwierćfinał 4

 Ćwierćfinał 5

Półfinały 
Wyniki:

W półfinałach wystąpiło razem 12 zawodników w 2 biegach. W każdym biegu startowało 6 zawodników. Dwaj pierwsi na mecie awansowali do finału. Po ukończeniu wszystkich półfinałów wyniki czasowe biegaczy, którzy zajęli w swoich półfinałach trzecie i czwarte miejsce, zostały zestawione ze sobą. Dwaj biegacze z najlepszymi czasami przeszli do finału jako tzw. lucky loserzy.
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał 
Wyniki:

Finał składał się z jednego biegu, w którym wystąpiło sześciu biegaczy. Trzej najlepsi zawodnicy na mecie otrzymali kolejno medal złoty, srebrny i brązowy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Biegi narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym